Böhmerwaldmuseum steht für:

 Oberhausmuseum in Passau
 Böhmerwaldmuseum Wien